Rotenbach heißen folgende geographische Objekte:

 Rotenbach (Ellwangen), Ortsteil der Stadt Ellwangen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rotenbach (Isny), Weiler der Stadt Isny im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Rotenbach (Neuenbürg), Ortsteil der Stadt Neuenbürg im Enzkreis, Baden-Württemberg
 Rotenbach (Oppenau), Weiler der Stadt Oppenau im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rotenbach (Gemeinde St. Aegyd), Ortslage von St. Aegyd am Neuwalde, Niederösterreich (nicht am gleichnamigen Bach)

Gewässer:
 Rotenbach (Bregenzer Ach), vom Hangköpfle im Hinterwald, Vorarlberg
 Rotenbach (Ellerbach), rechter Zufluss des Ellerbachs (zur Altenau) in Schwaney, Gemeinde Altenbeken, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Rotenbach (Elsenz), rechter Zufluss der Elsenz bei Rohrbach am Gießhübel, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Rotenbach (Enz), linker Zufluss der Enz bei Rotenbach, Stadt Neuenbürg, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Rotenbach (Eschach), linker Zufluss der Eschach (zur Aitrach) bei Eschachthal, Markt Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rotenbach (Fecht), linker Zufluss der Fecht bei Turckheim, Département Haut-Rhin, Elsass, Frankreich
 Rotenbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst bei Rotenbach, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rotenbach (Lierbach), linker Zufluss des Lierbachs (zur Rench) vor Niedermättle, Stadtteil Lierbach, Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rotenbach (Losheimer Bach), linker Zufluss des Losheimer Bachs bei der Girtenmühle von Bergen, Gemeinde Losheim am See, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland, der entlang der rheinland-pfälzisch-saarländischen Landesgrenze fließt
 Rotenbach, Oberlaufname der Sommerach, linker Zufluss des Mainkanals nahe Sommerach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Rotenbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars vor Rockenau, Stadt Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Rotenbach (Oos), rechter Zufluss der Oos in Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Rotenbach (Rems), am Oberlauf Deinbach, rechter Zufluss der Rems bei Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rotenbach (Saale), linker Zufluss der Saale bei Reschwitz, Gemeinde Saalfelder Höhe, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Rotenbach (Salza), zur Salza am Göller in St. Aegyd,  Niederösterreich (nicht beim gleichnamigen Ort)
 Rotenbach (Warme Sense), rechter Zufluss der Warmen Sense zwischen dem Schwarzsee und Plaffeien im Sensebezirk in der Gemeinde Schwarzenburg, Kanton Bern
 Rotenbach (Weiss), Zufluss der Weiss bei Les Basses Huttes in der Gemeinde Orbey im Département Haut-Rhin, Elsass, Frankreich
 Rotenbach (Wiese), rechter Zufluss der Wiese am Südabfall des Feldbergmassivs bei Fahl, Stadt Todtnau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Rotenbach (Würzbach), zwei Zuflüsse des Würzbachs (zur Kleinen Enz) bei Würzbach, Gemeinde Oberreichenbach, Landkreis Calw, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Vorderer Rotenbach, rechter Zufluss am Ortsende
 Hinterer Rotenbach, rechter Zufluss nach der Kunstmühle

Siehe auch:
 Rothenbach (Begriffsklärung)
 Rottenbach
 Rötenbach
 Rodenbach